Die 2. Tennis-Bundesliga der Herren wird 2011 zum 11. Mal ausgetragen, davon zum zweiten Mal als eingleisige Liga.

Spieltage und Mannschaften

Abschlusstabelle

Mannschaftskader

Ergebnisse

Siehe auch 
 2. Tennis-Bundesliga (Damen) 2011
 2. Tennis-Bundesliga (Herren 30) 2011

Weblinks 
 Webauftritt des DTB (Ergebnisdienst)
 Website der 2.Tennis-Point Bundesliga

Einzelnachweise 

2011
Tennissaison 2011